Municipio de Ora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ora (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Ora (condado de Jackson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.